

Toponymie

de la voïvodie de Mazovie
 Słomczyn est un village de la powiat de Grójec
 Słomczyn est un village de la powiat de Piaseczno